Ел Бото има више значења:

 Ел Бото (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бото, Ел Бото ел Еспириту (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бото (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику